Fernando Qurioz puede referirse a:

Personas 
 Fernando Quiroz, exfutbolista y director técnico argentino.
 Fernando Quiroz, un médico mexicano.
 Fernando Quiroz, un escritor colombiano.
 Fernando Quiroz, un futbolista chileno.